Antsahavaribe (Vohemar), plaats in het noorden van Madagaskar
 Antsahavaribe (Sambava), plaats in het noorden van Madagaskar